Kerguelenella är ett släkte av snäckor. Kerguelenella ingår i familjen Siphonariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sötvattenslungsnäckor
Kerguelenella
Kerguelenöarna